Ге́ниш () — немецкая фамилия:

 Гениш, Вальтер Конрадович (1906—1938) — немецкий филолог и журналист, сын Конрада Гениша
 Гениш, Габриэла (1910—2005) — немецкая писательница, супруга Вальтера Гениша
 Гениш, Гюнтер (1907—2001) — немецкий хирург
 Гениш, Конрад (1876—1925) — немецкий журналист, социал-демократ
 Гениш, Федор (1874—1952) — немецкий радиолог
 Гениш, Эрих (1880—1966) — немецкий синолог, двоюродный брат Конрада Гениша

См. также 
 Гениш — польский дворянский герб